Stavøya est le nom de quatre île norvégiennes :
 Stavøya (Røst), dans la commune de Røst ;
 l'île de Litl-Stavøya, voisine de la précédente, dans la commune de Røst ;
 Stavøya (Kinn), dans la commune de Kinn ;
 Stavøya (Bindal), dans la commune de Bindal ;
 Stavøya (Ørland), dans la commune de Ørland ;
 Stavøya (Øksnes), dans la commune de Øksnes ;
 Stavøya (Orkland), dans la commune de Orkland ;
 Stavøya (Orkland), dans la commune de Orkland.